Der Wahlkreis Stade ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst vom Landkreis Stade die Hansestadt Stade, die Gemeinde Drochtersen sowie die Samtgemeinden Fredenbeck, Oldendorf-Himmelpforten und Nordkehdingen.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Stade acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Corinna Lange (SPD). Über die Landesliste zog zusätzlich Melanie Reinecke (CDU) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 56.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Stade sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Kai Seefried (CDU), der am 9. November 2021 sein Landtagsmandat niederlegte.  Als Nachrückerin zog Petra Tiemann (SPD) am 19. November 2019 in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 56.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Seefried, Kai" |Kai Seefried
|43,4
|38,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Tiemann, Petra" |Petra Tiemann
|34,2
|33,0
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Männich-Polenz, Ursula" |Ursula Männich-Polenz
|6,1
|7,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Bergmann, Enrico" |Enrico Bergmann
|6,1
|8,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Peters, Dieter" |Dieter Peters
|3,8
|3,8
|-
| Alternative für Deutschland
| data-sort-value="Lindszus, Anke" |Anke Lindszus
|6,4
|6,8
|-
| BGE || || ||0,2
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,5
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 59,9 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Stade sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Kai Seefried (CDU).  Über die Landesliste zog zusätzlich Petra Tiemann (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 56.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Seefried, Kai" |Kai Seefried
|50,0
|41,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Tiemann, Petra" |Petra Tiemann
|36,2
|30,6
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Männich-Polenz, Ursula" |Ursula Männich-Polenz
|7,9
|11,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Leuchtenberger, Christiane" |Christiane Leuchtenberger
|2,4
|10,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Dankers, Holger" |Holger Dankers
|2,5
|2,3
|-
| Piraten || || ||1,7
|-
| FREIE WÄHLER || || ||0,9
|-
| NPD
| data-sort-value="Zaha, Martin" |Martin Zaha
|1,0
|0,9
|-
| DIE FREIHEIT || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 55,9 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Seefried, Kai" | Kai Seefried
| 50,4
| 46,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Tiemann, Petra" | Petra Tiemann
| 32,5
| 29,1
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Münnecke" | Henning Münnecke
| 6,2
| 7,4
|-
| FDP
| data-sort-value="Schalski-Seehann" | Thomas Schalski-Seehann
| 3,7
| 6,7
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Capli" | Hakim Capli
| 4,3
| 5,3
|-
|-
| NPD
| data-sort-value="Zaha" | Martin Zaha
| 1,5
| 1,7
|-
| FAMILIE
|
|
| 0,7
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="van Lessen" | Cornelius van Lessen
| 1,4
| 0,7
|-
| Tierschutzpartei
|
|
| 0,5
|-
| GRAUE
|
|
| 0,5
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 53,2 %.

Landtagswahl 2003 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Wolfkühler, Erhard" | Erhard Wolfkühler
| 36,3
| 32,4
|-
| CDU
| data-sort-value="Behr, Karsten" | Karsten Behr
| 54,6
| 51,7
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Merckens" | Uwe Merckens
| 4,6
| 6,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Ehlers" | Wolfgang Ehlers
| 3,6
| 6,8
|-
| PDS
| data-sort-value="Schumann" | René Schumann
| 1,0
| 0,6
|-
|-
| BüSo || || ||0,0
|-
| GRAUE || || ||0,3
|-
| REP || || ||0,4
|-
| FAMILIE || || ||0,0
|-
| ödp || || ||0,1
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Schill || || ||1,2
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 62,8 %.

Landtagswahl 1998 
Zur Landtagswahl 1998 wurde das Gebiet des Wahlkreises Stade um die Samtgemeinde Fredenbeck erweitert, die bis dahin zum Landtagswahlkreis Buxtehude gehörte.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| SPD
| data-sort-value="Wolfkühler, Erhard" | Erhard Wolfkühler
| 50,9
| 50,3
|-
| CDU
| data-sort-value="Behr, Karsten" | Karsten Behr
| 36,3
| 35,1
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="N.N." | N.N.
| 6,5
| 6,5
|-
| FDP
| data-sort-value="Kazim, Hasnain" | Hasnain Kazim
| 2,7
| 3,4
|-
| PDS || || ||0,0
|-
| DKP || || ||0,2
|-
| DP || || ||0,2
|-
| REP || || ||2,2
|-
| DIE FRAUEN || || ||0,1
|-
| ödp
| data-sort-value="N.N." | N.N.
| 0,3
| 0,1
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| SFP || || ||0,0
|-
| STATT
| data-sort-value="N.N." | N.N.
| 3,4
| 1,8
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 68,8 %.

Landtagswahl 1994 

Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 13. März 1994 in Niedersachsen im Wahlkreis 70 Stade (Ergebnisse in Prozent):

Die Wahlbeteiligung betrug 69,5 %.

Wahlkreisabgeordnete bis 1994 

 1990: Heinrich von Borstel (SPD), Wahlkreis-Nr.: 70
 1986: Richard Toborg (CDU), Wahlkreis-Nr.: 70
 1982: Richard Toborg (CDU), Wahlkreis-Nr.: 70
 1978: Helmut Barwig (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1974: Helmut Barwig (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1970: Wilhelm Ehlers (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1967: Wilhelm Ehlers (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1963: Wilhelm Ehlers (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1959: Wilhelm Ehlers (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1955: Nicolaus von Borstel (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1951: Nicolaus von Borstel (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66
 1947: Nicolaus von Borstel (SPD), Wahlkreis-Nr.: 66

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Stade)